Деггендорф:

 Деггендорф — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Деггендорф — район в Германии. Центр района — город Деггендорф. Район входит в землю Бавария.